Bögge bezeichnet:
 Haus Bögge, ein ehemaliges Rittergut in Bönen
 Bögge (Adelsgeschlecht), erloschenes, westfälisches Adelsgeschlecht
 Altenbögge-Bönen,  Ortsteil der Gemeinde Bönen, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Nordbögge, Ortsteil der Gemeinde Bönen, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen

Bögge ist der Familienname folgender Personen:
 Raphael Bögge (* 1979), deutscher Politiker (CSU)

Siehe auch:
 Böge